Tannay (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud

Tannay (Ardennes)
Tannay (Nièvre)